Slalom kobiet podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1976 w Innsbrucku został rozegrany 11 lutego. Zawody odbyły się na trasie w Axamer Lizum. Mistrzynią olimpijską w tej konkurencji została Rosi Mittermaier z RFN, srebro wywalczyła Włoszka Claudia Giordani, a brąz zdobyła Hanni Wenzel z Liechtensteinu.

Wyniki

Bibliografia 
  

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1976